Friedrich Wilhelm VII. von Rochow (* 11. April 1725 in Wormsfelde; † 30. August 1775 in Königsberg (Preußen)) war Hauptmann, Ritter des Johanniterorden und Domherr zu Halberstadt.

Leben  
Rochow entstammte dem märkischen Adelsgeschlecht von Rochow. Er war der älteste Sohn Daniel III. von Rochow (* 1713; † 11. April 1735) und dessen Ehefrau Helena Katharina von der Gröben. Friedrich Wilhelm VII. war Domherr Halberstadt und wurde den 1. Oktober 1764 in Sonnenburg zum Ritter des Johanniterordens geschlagen. Sein Wappen hängt daselbst in der Kirche.

Literatur 
 Adolph Friedrich August von Rochow: Nachrichten zur Geschichte des Geschlechts derer von Rochow und ihrer Besitzungen. Korn, Berlin 1861.
 Neues Preussisches Adels-Lexicon, and 4: P–Z. Leipzig 1837 (), S. 427.

Einzelnachweise 

Friedrich Wilhelm VII.
Rechtsritter (Johanniterorden)
Deutscher
Geboren 1725
Gestorben 1775
Mann